Гай Норбан Флакк ():
 Гай Норбан Флакк — древнеримский консул 38 года до н. э.
 Гай Норбан Флакк — древнеримский консул 24 года до н. э., сын предыдущего
 Гай Норбан Флакк — древнеримский консул 15 года, сын предыдущего